Diese Liste gibt einen Überblick über die Mitglieder des Landtages von Mecklenburg-Vorpommern in der 2. Wahlperiode vom 15. November 1994 bis zum 26. Oktober 1998.

Die Landtagswahl fand am 16. Oktober 1994 statt.

Zusammensetzung 
Nach der Landtagswahl 1994 setzte sich der Landtag wie folgt zusammen:

Sitzungspräsidium 

 Präsident des Landtags Rainer Prachtl (CDU)
 1. Vizepräsident:Manfred Rißmann (SPD)
 2. Vizepräsident:Johann Scheringer (PDS)
 Schriftführer: Hermann Bollinger (CDU)Angelika Peters (SPD)
 stellvertretende Schriftführer: Horst Voigt (CDU)Ingrid Tschirch (PDS)

Fraktionsvorsitzende 
 Fraktion der CDUEckhardt Rehberg
 Fraktion der SPD Gottfried Timm (bis 1996)Harald Ringstorff (ab 1996)
 Fraktion der PDSCaterina Muth

Abgeordnete

Einzelnachweise 
Landtag Mecklenburg-Vorpommern 2.Wahlperiode, 1. Auflage 1995, NDV, ISBN 3-87576-340-8

 04